

События 
 28 апреля — открыт участок Линии D Лионского метрополитена от станции Горж де Лу до станции Гар де Вэз.
 28 июня —  открыт Метрополитен Гуанчжоу
 29 июня — в Пражском метрополитене завершилась эксплуатация вагонов метро типа Ечс.
 15 сентября — открыты 55-я и 56-я станция Петербургского метрополитена — «Чкаловская» и «Спортивная». «Спортивная» стала первой двухъярусной пересадочной односводчатой станцией.
 7 ноября — открыто две новых станции Минского метрополитена — «Партизанская» и «Автозаводская».
 8 ноября — открыты 4 станции Мюнхенского метрополитена: «Кандидплац», «Веттерштайнплац», «Санкт-Квирин-Плац», «Мангфалльплац». В Мюнхене теперь 84 станции.
 13 ноября — открыты 2 станции метрополитена Буэнос-Айреса: «Ольерос» и «Хосе Эрнандес».
 27 декабря — открыта станция Киевского метрополитена «Печерская».

Транспорт в 1997 году
Годы в истории метрополитена